La granulation, suivant les domaines, fait référence à :
 la granulation, une technique décorative des orfèvres utilisant de petites boules (grains) de métal rapportés sur la base d'un bijou (typique de l'orfèvrerie étrusque) ;

 la granulation solaire, en astronomie, la structure de grains brillants chauds sur la surface du Soleil ;
 la granulation (galénique), procédé par lequel une poudre est transformé en grains, ou granulés, dans le but d'améliorer certaines propriétés et notamment la machinabilité de la poudre ;
 la  granulation, processus de compaction de matières premières sous forme farineuses dans le but d'obtenir un produit dense et de forme cylindrique, notamment pour l'alimentation animale ;
 en dermatologie et en chirurgie, on désigne par granulation, la formation de nouveau tissu conjonctif dans le cadre de la cicatrisation.